«Девственно чистая память» — кинофильм. Фильм разрешён для показа зрителям старше 16 лет. Фильм был показан в 1457 кинотеатрах в США 6 мая 1994 года. Фильм был впервые выпущен на видео в Аргентине, Великобритании и Соединённых Штатах в марте 1995 года. Был выпущен в формате DVD 8 октября 2002 года.

Сюжет 
Частный детектив Морис Пог болен редкой болезнью – корсаковским синдромом. Поутру он забывает, что делал накануне, кто он и что он. Поэтому ему приходится записывать перед сном  на диктофон напоминание о расследованиях дня минувшего и прочие биографические данные. Этой способностью забывчивого сыщика пытаются воспользоваться преступники, в деле над которыми сам Морис выступает свидетелем.

В ролях

Интересные факты 
В российском видеопрокате фильм выходил под пятью названиями, помимо упомянутого в статье переводчики окрестили его как: Девственная память, Стёрлось из памяти, Чисто девственная память, Чистая страница.
 В одном из следующих своих фильмов (Пойманный в раю/Trapped in Paradise), Дэна Карви сыграет ещё одну роль человека с психическим отклонением в развитии — клептомана Элвина.

Отзывы 
Фильм получил в основном негативные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes положительными оказались 19 % рецензий на основе 16 отзывов. На Allmovie фильм получил 1,5 звезды из 5.

Примечания

См. также 
Амнезия
Корсаковский синдром
Корсаков, Сергей Сергеевич

Ссылки 

 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1994 года
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1994 года
Фильмы с музыкой Алана Сильвестри